Бели́з может означать:

 Белиз — государство в Центральной Америке, на юго-востоке полуострова Юкатан.
 Белиз — крупнейший город и порт Белиза.
 Белиз — округ в Белизе.
 Белиз — река, протекающая в Гватемале и Белизе.